Корасан — власна назва.

Топоніми

Корасан (Казахстан) — село.

Корасан-де-Жезуш (Візеу) — парафія.
 Корасан-де-Жезуш (Лісабон) — парафія.